Musca, nom alternatiu de la Constel·lació de la Mosca.
 Musca, renom o cognom romà
 Musca, gènere d'insectes que inclou a la mosca domèstica , així com la Musca autumnalis.